Пе́тер А́лекс То́мас Э́ггерс (; род. 14 января 1980 года, Швеция) — шведский актёр, известный ролью Юхана Дода в телесериале «Год 1790-й».

Биография 
Родился в семье актрисы  и является племянником известного актёра . Имеет брата Томми и двух сестёр , также актриса, и Беатрис.

В возрасте 11 лет переехал из Лунда в Стокгольм, где ещё будучи ребёнком стал играть в театре. Так в 1992 году сыграл Томми в постановке Королевского драматического театра по «Пеппи Длинныйчулок». Какое-то время Петер пробовал себя в роли диджея, автора песен и музыкального продюсера в  и даже провёл гастроли в качестве диджея с группой «Turbulent». Позже Эггерс поступил в , который он закончил в 2010 году.

Личная жизнь 
Женат на Дженни Хубер, пара имеет двоих детей.

Фильмография

Ссылки 
 ”Jag åt bara kött, ägg och portvin” / Aftonbladet (швед.).
 Bioklubben intervjuar Reuben Sallmander och Peter Eggers som båda medverkar i Hamilton - Men inte om det gäller din dotter (швед.).

Примечания

Ссылки 

Актёры Швеции